Häuslesklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen einige Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Häuslesklinge (Herrenbach), rechte Nebenklinge zum Herrenbach (zum Marbach) vor dem Hochwasserrückhaltebecken Herrenbach bei Unterberken, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis
 Häuslesklinge oder doch eher Häulesklinge (Nassach), linke Nebenklinge zur Nassach nach Nassach, Stadt Uhingen, Landkreis Göppingen